Пётр Митрофа́нович Зы́бин (1857—1918) — российский  и . Награждён орденами: святого Станислава III степени, святой Анны III степени и медалью «За труды по мобилизации».

Биография 
Пётр Зыбин родился 18 ноября 1857 года в селе Ордатово Стерлитамакского уезда Нижегородской губернии в семье крепостного крестьянина.

Пётр Митрофанович обнаружил талант рисования будучи учеником церковно-приходской школы. Вскоре Зыбина отправляют учиться в иконописную школу при Троице-Сергиевой лавре, в которой проучился несколько лет. В 1877 году поступает в Училище живописи и ваяния, которое заканчивает с золотой медалью. Золотая медаль позволяла продолжить обучение за счет бюджета в Петербургской академии художеств.

Петр Митрофанович оканчивает академию в 1890 году с серебряной медалью. Первые годы после завершения обучения молодой архитектор не мог найти работы, где бы он мог должным образом приложить свой талант. В 1895 году Зыбину предлагают место старшего архитектора технического отдела Рязано-Уральской железной дороги в Саратове. Необходимо отметить, что Саратов на рубеже веков был третьим городом Российской империи по численности населения и по уровню развития промышленности. Так начался основной этап творчества архитектора.

Деятельность в Саратове 
С 1895 года П. М. Зыбин жил и работал в Саратове. В 1898-1917 гг. преподавал в Боголюбовском рисовальном училище. В 1900-1916 гг. состоял членом Саратовского отделения Русского технического общества и Саратовской учёной архивной комиссии (СУАК). 

По проектам П. М. Зыбина были построены:
 Первой работой Зыбина в Саратове была Никольская церковь-школа Рязано-Уральской железной дороги возле станции Саратов-2 (ул. Дегтярная, 26). К двухэтажному зданию школы для детей железнодорожников примыкала одноэтажная церковь с железобетонным куполом. Церковь была освящена в 1898 году. 
 Годом позже архитектор занимается модернизацией железнодорожного вокзала (ст. Саратов-1): был изменён фасад здания и построены боковые пристройки, в которых разместились ресторан, залы ожидания и билетные кассы.
 В 1900 году строит собственный особняк (ул. Киселёва, 76). Это здание по праву считается одним из красивейших зданий, созданных Зыбиным. В архитектуре особняка уже явно прослеживается новый для архитектора стиль модерн: общая асимметрия здания, лоджия в виде замочной скважины, яркие изразцовые вставки. Сейчас это здание занимают структуры правительства Саратовской области.
 В 1901 году по проекту Зыбина был построен особняк, который впоследствии стал известен как «особняк Бореля» (улица Волжская 22). Особняк Э. Бореля представляет собой шедевр провинциальной архитектуры начала XX века. Дворец бракосочетаний с 1961 года.
 В 1904 году построено Здание клиники глазных болезней (улица Вольская 12). За образец была взята одна из лучших лечебниц города Мадрида.
 В 1906 году Зыбин построил часовню-церковь «В скорбях и печалях утешение» (ул. Волжская, 36). Здание церкви напоминает храм Василия Блаженного в Москве. Элементы модерна присутствовали во внутреннем оформлении церкви, не сохранившемся до наших дней. В Саратове прижилось название «Утоли моя печали».
 Сергиевская богадельня имени П. С. Миловидова (или Дом церковный Нерукотворно-Спасской церкви) строилась с 1909 по 1911, освящена и открыта в 1911 году (улица Чернышевского 150).
 Дом Крафта А. И. с башнями на крыше был достроен в 1910 г. (улица Сакко и Ванцетти 44).
 Примечательны 3 здания доходных домов Пташкина Л. И., построенных Зыбиным (ул. Советская, 3-5). Комплекс построен в 1911—1913 годах. Квартиры в этих домах были оборудованы по последнему слову техники: паровое отопление, газ, телефон, электричество, лифт (один из первых в Саратове в доме № 5).
 В 1912 году по проекту Зыбина был построен Дом Шишкиной — особняк в стиле модерн с круглым окном и керамической плиткой со сказочными цветами на фасаде (улица Дзержинского 8).
 В последние годы Зыбин также строит здание Городского общественного банка (1913 год). Последнее стало для архитектора одним из главных произведений, наиболее полно и последовательно выразившим его стиль. С ноября 1943г. — Дворец пионеров. В данный момент здание занимает Дворец творчества детей и молодёжи имени Табакова О.П.

Скончался Пётр Митрофанович в начале 1918 года от цирроза печени в Саратове.

Семья 
Жена — Александра Георгиевна Лебедева, сыновья: Владимир, Георгий (Юрий), Борис. После смерти П. М. Зыбина детей приютили родственники в Москве.

Память 
 Улица в Саратове.

Примечания

Литература 
 Валеев В. Х. Из истории саратовских церквей: Краткий иллюстр. справочник. — Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1990.
 Провоторова М. В. Модерн: Альбом. — Саратов: Полиграфическая студия «ЧАРА», 2008.
 Семёнов В. Н. В старину саратовскую;: Очерки и рассказы о прошлом нашего края. — Саратов: Региональное Приволжское кн.изд-во «Детская книга», 1994.
 Семёнов В. Н., Семёнов Н. Н. Саратов купеческий. — Саратов: Издательство журнала «Волга», 1995.
 Терехин C. Века и камни: Памятники архитектуры Саратовской области. — Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1990.

Ссылки 

 Зыбин Петр Митрофанович
 Пётр Митрофанович Зыбин в проекте «Саратов: вчера и сегодня»

Архитекторы Саратова
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Выпускники Императорской Академии художеств
Архитекторы Российской империи